Sankenbach ist ein geographischer Name im zentralen Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg:

 Sankenbach (Baiersbronn), Weiler 
 Sankenbach (Forbach), linker Zufluss des Forbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) in Baiersbronn-Unterdorf; durchläuft:
 Sankenbach-Wasserfälle
 Sankenbachsee

Siehe auch:
 Sangenbach